Золотой орёл:
 Золотой орёл — название птицы беркут на латинском языке (Aquila chrysaetos), перешедшее во многие другие языки (напр. , ).
 «Золотой орёл» — национальная кинопремия в России.
 Золотой орёл небесный — один из персонажей в песне «Город золотой» на слова Анри Волхонского.
 «Золотой орёл» — название фирменного пассажирского поезда-экспресса Москва—Владивосток.
 «Золотой орёл» — гостиница в Инсбруке, создана в 1390 году, одна из старейших гостиниц Европы.
 «» — телевизионная премия в Китае.
 «» — американская религиозная телевизионная компания.
 «Золотой орёл» — галера Азовского флота России, построенная кумпанством Ростовского митрополита в 1699 году.
 «Золотой орёл» — галера Балтийского флота Российской империи 1704 года постройки, участник Северной войны.

См. также 
Golden Eagle:
 KAI T-50 Golden Eagle — южнокорейский самолёт
 Американский золотой орёл — американская золотая инвестиционная монета

Примечания